Wanggang bezeichnet:

 Wanggang (Linying) (王岗镇), Großgemeinde im Kreis Linying in der chinesischen Provinz Henan
 Wanggang (Nangang) (王岗镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nangang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Wanggang (Runan) (王岗镇), Großgemeinde im Kreis Runan in der chinesischen Provinz Henan
 Wanggang (Shangcheng) (汪岗镇), Großgemeinde im Kreis Shangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Wanggang (Xishui) (汪岗镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Hubei
 Wanggang (Yingshang) (王岗镇), Großgemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanggang (Fuliang) (王港乡), Gemeinde im Kreis Fuliang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wanggang (Pingqiao) (王岗乡), Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao in der chinesischen Provinz Henan
 Wanggang (Zhenping) (王岗乡), Gemeinde im Kreis Zhenping in der chinesischen Provinz Henan
 Wanggang (Sujiatun) (王纲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun in der chinesischen Provinz Liaoning